Атласко има више значења:

 Атласко (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Атласко (Чичикила), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику